Il singolare  del Comerica Bank Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marinko Matosevic era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Laurynas Grigelis ha battuto in finale Ilija Bozoljac 6–2, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Igor' Kunicyn (semifinali)
 Donald Young (primo turno)
 Matthew Ebden (quarti di finale)
 Wayne Odesnik (quarti di finale)

  Chris Guccione (primo turno)
  Carsten Ball (semifinali)
  Ilija Bozoljac (finale)
  Amer Delić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Comerica Bank Challenger 2011